Franz Erdmann ist der Name folgender Personen:

* Franz von Erdmann (1793–1862), deutscher Philologe und Orientalist
 Franz Erdmann (Schriftsteller) (1898–1963), deutscher Schriftsteller 
 Franz Erdmann (General) (* 1939), deutscher Generalmajor

Siehe auch:
 Franz Erdmann (Sachsen-Lauenburg) (1629–1666), Herzog von Sachsen-Lauenburg und Generalfeldmarschall